|-
| 31801 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31802 - ||  || 12 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31803 - ||  || 6 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 31804 - || 1999 MG || 18 iunie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 31805 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31806 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31807 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31808 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31809 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31810 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31811 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31812 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31813 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31814 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31815 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31816 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31817 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31818 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31819 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31820 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31821 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31822 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31823 Viète ||  || 4 octombrie 1999 ||  || 
|-
|  ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 31825 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 31826 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31827 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31828 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31829 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31830 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31831 - || 1999 YL || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31832 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31833 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31834 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31835 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31836 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 31837 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31838 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31839 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31840 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31841 - ||  || 7 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31842 - ||  || 10 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 31843 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31844 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 31845 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31846 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31847 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31848 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 31849 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31850 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31851 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31852 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31853 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31854 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31855 - ||  || 6 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 31856 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31857 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31858 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31859 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31860 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31861 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31862 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 31863 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31864 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31865 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31866 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31867 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31868 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31869 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31870 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31871 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31872 Terkán ||  || 13 martie 2000 ||  || , 
|-
| 31873 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31874 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31875 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31876 - ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 31877 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 31878 - ||  || 29 martie 2000 ||  || 
|-
| 31879 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31880 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31881 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31882 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31883 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31884 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31885 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31886 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31887 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31888 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31889 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31890 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31891 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31892 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31893 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31894 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31895 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31896 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31897 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31898 - ||  || 2 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31899 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31900 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-